Rumberg ist

der Familienname folgender Personen:
 Bernd Rumberg (* 1933), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Uwe Rumberg (* 1958), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Rumberg (Adelsgeschlecht)

eine geographische Bezeichnung:
 Rumberg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Rumberg, historische Bezeichnung der Romburg in Bad Rippoldsau-Schapbach im Landkreis Freudenstadt

Siehe auch:
 Rumburg
 Romberg
 Romburg